Ragazze folli (Entrée des artistes), film diretto da Marc Allégret (1938)
Ragazze folli (Futures vedettes), film diretto da Marc Allégret (1955)